Querberg ist der Name folgender Berge:

 Querberg (Spessart), 567 m, im Spessart bei Altenbuch, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Querberg (Lohrhaupten), 505 m, im Spessart bei Lohrhaupten, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hoher Querberg, 474 m, im Spessart bei Westerngrund, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Querberg (Mönchberg), 471 m, im Spessart bei Mönchberg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Querberg (Jossgrund), 460 m, im Spessart bei Jossgrund, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Querberg (Sailauf), 371 m, im Spessart bei Sailauf, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Querberg (Obernburg), 345 m, im Odenwald bei Obernburg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Querberg (Hildesheimer Wald), 302 m, im Hildesheimer Wald, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Querberg (Hohe Schrecke), 196 m, in der Hohen Schrecke, Kyffhäuserkreis, Thüringen

 Přičny vrch (deutsch: Querberg), 974 m, im Zuckmanteler Bergland in Tschechien
 Zadní hora (deutsch: Querberg), 872 m, im Reichensteiner Gebirge in Tschechien